

Toponymes 
 Biguglia (se prononce Bigoulia) est une commune française située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse.
 Le fortin de Biguglia est une ancienne place forte qui faisait partie d'un dispositif mis en place par les Génois pour la défense de Bastia au .

Hydronymes 
 L'étang de Biguglia ou Chjurlinu est une lagune corse située au sud de Bastia, sur le fleuve Bevinco.
 La Réserve naturelle de l'Étang de Biguglia a été instituée par le Décret  du  pour la préservation d'une zone humide corse et son intérêt ornithologique.